FCR steht für:

 Flat Coated Retriever, Hunderasse
 Flying Carpet Airlines (ICAO-Code), libanesische Fluggesellschaft
 Forwarders Certificate of Receipt, Internationale Spediteur-Übernahmebestätigung
 Frequency Containment Reserve, siehe Regelleistung (Stromnetz) #Frequenzregelung in Nordeuropa
 Frontier Crimes Regulation, Rechtsordnung der britischen Kolonialmacht für das Grenzgebiet zu Afghanistan
 Fulton County Railway, amerikanische Eisenbahngesellschaft 
 Fußballclub Remscheid, siehe FC Remscheid
 Fußballclub Rumeln, siehe FCR 2001 Duisburg

FCr steht für:

 Filiae Sanctae Crucis, siehe Töchter vom heiligen Kreuz

Abkürzung